

Postacie biblijne 
 Lamech – syn Metuszaela, potomek bratobójcy Kaina
 Lamech – syn Metuszelacha, potomek Seta